Perštýn je název více míst:

 Perštýn (Liberec) – IV. část města Liberce
 Perštýn (Praha) – místo v Praze, původně Perštejnský dům či dům Na Perštejně (Na Perštýně 344/3), který od roku 1524 vlastnil Jiřík Kasík z Pernštejna

Podobné názvy 
 Perštejn – obec v okrese Chomutov
 Perštejn (hrad) – zřícenina hradu nad obcí Perštejn
 Pernštejn – více významů (rozcestník)